Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Peter McNamara per walkover.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Heinz Günthardt /  Peter McNamara (finale)
 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (secondo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

 Wojciech Fibak /  Stan Smith (primo turno)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (terzo turno)
 Tim Gullikson /  Bernie Mitton (secondo turno)
 Johan Kriek /  Frew McMillan (primo turno)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (primo turno)
 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (primo turno)
 Ray Moore /  Erik Van Dillen (terzo turno)
 Craig Edwards /  Eddie Edwards (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1981